Esta é a divisão territorial administrativa do Estado de São Paulo relativa ao ano de 1929, que possuía 251 municípios até 1928 e passou a contar com 258 municípios em 1929, com os topônimos e a ortografia da época.

Lista

Ver também 
 Lista dos municípios de São Paulo por área
 Lista de municípios de São Paulo por população

Ligações externas 
 Fundação Seade - Histórico da Formação dos Municípios

1929 em São Paulo
Subdivisões do estado de São Paulo